Okręty US Navy o nazwie USS "Long Beach":
 Pierwszy "Long Beach" (AK-9) był niemieckim statkiem towarowym zajętym przez USA w 1917. W użyciu do 1921, w tym samym roku sprzedany. 
 Drugi "Long Beach" (PF-34) był fregatą patrolową, która była w służbie w latach 1943-1945. Najpierw przekazany Marynarce Radzieckiej, następnie Japońskim Morskim Siłom Samoobrony w 1962. Nosił wtedy nazwę "Shii" (PF-17).
 Trzeci "Long Beach" (CGN-9) był pierwszym krążownikiem atomowym, który był w służbie w latach 1961-1995.

Long Beach